Большой Хаэн ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

Районы Хаэна